Донасьен Лоран (;
27 сентября 1935, Бельфор, Франция — 24 марта 2020, Брест, Франция) — французский , , , . Доктор наук (1989).

Биография 
Родился в семье выходцев из Бретани. Учился в Париже, где увлёкся бретонской народной музыкой и танцами, выучил бретонский язык, изучал кельтскую культуру и искусство.

С 1987 по 1999 год возглавлял Центр бретонских и кельтских исследований. Был одним из первых этнологов, проанализировавших устную культуру и певческую традицию Бретани. Известен своими исследованиями первоисточников сборника «Barzaz Breiz» (Бретонские баллады).

Среди многочисленных жанров устной бретонской литературы особый интерес для него представляли баллады (gwerzhiou), в которых, в отличие от других жанров часто запечатлевались не выдуманные, а реальные исторические события. Так, Д. Лоран в своих исследованиях показал, что в основу некоторых баллад, собранных и записанных в XIX веке, легли события предыдущих столетий, самое раннее из которых датируется XV веком: одна из баллад повествует о высадке английских войск на Леонское и Трегьерское побережье. В одной из баллад отражена осада Гвенгампа (1488), к описанию которой примешаны детали событий 1591 г. В одной из баллад подробно описываются события крестьянского восстания 1490 года, произошедшего на фоне франко-бретонской войны, однако первые её строки относят нас к ещё более раннему событию.

Избранные труды 
 La Gwerz de Louis Le Ravallec (1967)
 La Gwerz de Skolvan et la légende de Merlin (1971)
 Berc’het, la déesse celtique du Menez Hom (1971)
 Aux origines du Barzaz-Breiz (1974)
 Autour du Barzaz-Breiz : Le Faucon (Ar Falc’hon) (1977)
 Aymar de Blois et les Premières Collectes de chants populaires bretons (1977)
 Récits et contes populaires de Bretagne, réunis dans le pays de Pontivy (1978)
 Aux sources du Barzaz-Breiz : la mémoire d’un peuple (1989)
 Chant historique français et tradition orale bretonne (1994)
 La Bretagne et la Littérature orale en Europe (1995)
 La Nuit celtique (1996)
 Herri Léon et le Scolaich beg an treis (2004)

В 2010 году Лоран был отмечен Институтом культуры Бретани за свою работу и награждён Орденом Горностая. В 2014 году в Локронане был открыт сад его имени.

Примечания

Ссылки 
 Donatien Laurent. Le gardien de la tradition bretonne

Доктора наук
Кавалеры орденов Франции
Кельтологи